La poire est le fruit du poirier
 La poire de terre est une plante tubéreuse

Par analogie, le mot poire désigne plusieurs objets ayant la même forme que le fruit :

 Archéologie
 « La Poire », surnom d'une des représentations féminines sculptées provenant du site paléolithique de Brassempouy.

 Automobile
 Une poire dans le secteur de l'automobile ancienne est un soufflet faisant partie du klaxon.
 « La Poire » était le surnom donné à la Renault 14 à la suite d'une campagne de publicité rapprochant l'esthétique toute en rondeurs de cette voiture de la forme du fruit.

 Bijouterie
 Une pierre précieuse peut être taillée en poire.

 Boucherie
 La poire est un des morceaux dits « du boucher » (notamment pour le bœuf, mais aussi pour le cheval).

 Boxe
 La poire est un sac d'entraînement.

 Dessin
 La poire est une célèbre caricature de Louis-Philippe, créée par Charles Philipon et reprise par de nombreux artistes sous la monarchie de Juillet.

 Médecine
 Une poire de  est un type particulier de seringue.

 Parfumerie
 Une poire est un  qui permet de pulvériser les fragrances.

 Photographie
 Une poire est un  servant à chasser les poussières et autres corps étrangers sur et éventuellement à l'intérieur d'un appareil photos à objectifs interchangeables.

 Autre
 La poire d'angoisse est un instrument de torture.

Voir aussi 
 
 Mochepoire